Grenztal steht für

 Mecklenburgisch-Vorpommersches Grenztal, Urstromtal an der Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern
 Unterharzer Grenztal, Tal im Harz (Mittelgebirge)
 den deutschen Namen des Ortes Kamienica (Paczków) (von 1936 bis 1945) in der Woiwodschaft Oppeln in Polen